Откритото първенство по снукър на Шотландия () е професионално състезание по снукър.

В историята на турнира името му е променяно много пъти. Състезанието е провеждано в градове на Шотландия всяка година от 1981 до 2004 г. с изключение на 1990 и 1992 г. Възобновено е през 2012 г.

През историята си състезанието има объркващо голям брой имена. Преди последното име (Плейърс, 2004) състезанието пак се е казвало Открито първенство на Шотландия, а преди това е известно като Международно първенство (в разни форми).

За пръв път състезанието е проведено през 1981 г. като Международно първенство Джеймисън, а през следващата година турнира става едно от спортните събития за световната ранглиста. Със статут на ранкинг турнир състезанието остава през всички години, през които е провеждано.

Победители 

Състезания по снукър
Снукър в Шотландия